Världsmästerskapen i simsport 2017 avgjordes i Budapest i Ungern under perioden 14-30 juli 2017. Att Budapest skulle arrangera mästerskapen meddelade FINA den 11 mars 2015 sedan ursprungliga värdorten Guadalajara i Mexiko sagt upp arrangörskapet.

Tävlingsplatser
Tävlingarna avgjordes på fyra olika arenor i Budapest, medan öppet vatten-simningen avgörs i Balatonsjön med utgångspunkt från orten Balatonfüred.

Kalender

Medaljtabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar